Даніела Гантухова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Кіміко Дате.

Ана Іванович виграла титул, у фіналі перемігши Барбору Заглавову-Стрицову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Вісім перших сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Н Броді
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Т Бабош
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М Еракович
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Т Перейра
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= М Кіз
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= К Нара 
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Дж Конта
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Г Вотсон
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А Возняк
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К Джорджі
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= К Данн
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=1r

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Л Шафарова
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= Т Бабош
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=11
| RD2-team04= М Кіз
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Дж Конта
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А Возняк
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К Джорджі
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= К Фліпкенс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01={{nowrap| Б Заглавова-Стрицова}}
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=LL
| RD3-team02= Т Бабош
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= А Возняк
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= К Фліпкенс| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=
| RD4-team01=| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= К Фліпкенс
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 Секція 4 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Тімеа Бабош

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Aegon Classic, одиночний розряд
2014